El SD Worx (codi UCI: SDW) és un equip ciclista femení neerlandès. Creat al 2010, té categoria UCI Women's Team des del 2011.

Principals resultats 
 A les proves de la Copa del món i de l'UCI Women's WorldTour:
 Tour de Drenthe: Elizabeth Armitstead (2014), Chantal Blaak (2016), Amalie Dideriksen (2017)
 Tour de Flandes femení: Ellen van Dijk (2014), Elizabeth Armitstead (2016)
 Trofeu Alfredo Binda-Comune di Cittiglio: Elizabeth Armitstead (2015, 2016)
 Philadelphia Cycling Classic: Elizabeth Armitstead (2015), Megan Guarnier (2016)
 Gran Premi de Plouay Bretagne: Elizabeth Armitstead (2015, 2017)
 Strade Bianche femenina: Elizabeth Armitstead (2016)
 Gant-Wevelgem femenina: Chantal Blaak (2016)
 Volta a Califòrnia femenina: Megan Guarnier (2016), Anna van der Breggen (2017)
 The Women's Tour: Elizabeth Armitstead (2016)
 Giro d'Itàlia femení: Megan Guarnier (2016), Anna van der Breggen (2017)
 Open de Suède Vårgårda TTT: (2016, 2017)
 Amstel Gold Race femenina: Anna van der Breggen (2017)
 Fletxa Valona femenina: Anna van der Breggen (2017)
 Lieja-Bastogne-Lieja femenina: Anna van der Breggen (2017)
 Altres:
 Campionat del món en contrarellotge per equips: (2016)

Classificacions UCI 

Aquesta taula mostra la plaça de l'equip a la classificació de la Unió Ciclista Internacional a final de temporada i també la millor ciclista en la classificació individual de cada temporada.

Del 2011 al 2015 l'equip va participar en la Copa del món

A partir del 2016, l'UCI Women's WorldTour va substituir la copa del món

Composició de l'equip 

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:100%; margin:auto; 
!colspan=7 style="with: 100%;" align=center | 2022
|-
|
|-

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Plantilles i resultats a cyclebase.nl
 Plantilles i resultats a procyclingstats.com

Clubs ciclistes neerlandesos
UCI Women's Team